Änglarnas stad kan avse :

 Änglarnas stad - Los Angeles (org: To Live and Die in L.A.), en film från 1985
 Änglarnas stad (1998) (org: City of Angels), en film från 1998
 Änglarnas stad (TV-serie) (org: City of Angels), en TV-serie från 2000